Torii kan syfta på följande :

 Torii – traditionell japansk ingångsportal

Geografi

Antarktis 

 Torii (glaciär), 
 Mount Torii, 

Robotskapade Antarktisförgreningar